Ermera (gemeente), een gemeente op Oost-Timor
Ermera (stad), een stad in Oost-Timor